O que segue é uma lista dos arcontes de Atenas.

Arcontes da Atenas Antiga